Уэст-Либерти () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — город в Айове.
  — городок в Западной Виргинии.
 
  — город в Кентукки.
  — деревня в Огайо.
  — боро в Пенсильвании.

См. также 
 Уэст
 Либерти